Il singolare del torneo di tennis U.S. Men's Clay Court Championships 1985, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Ivan Lendl che ha battuto in finale Andrés Gómez 6-1, 6-3.

Teste di serie 

 Ivan Lendl (Campione)
 Andrés Gómez (finale)
 Boris Becker (semifinali)
 Yannick Noah (semifinali)
 Boris Becker (quarti di finale)
 Aaron Krickstein (secondo turno)
 José Luis Clerc (terzo turno)
 Martín Jaite (quarti di finale)

 Libor Pimek (terzo turno)
 Martín Jaite (terzo turno)
 Francesco Cancellotti (terzo turno)
 Hans Schwaier (quarti di finale)
 Mark Dickson (secondo turno)
 Juan Aguilera (primo turno)
 Guy Forget (terzo turno)
 Horacio de la Peña (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

U.S. Men's Clay Court Championships 1985